Kim Tallberg, född 26 oktober 1991 i Norrköping, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelat för AIK i Hockeyallsvenskan. Till säsongen 2022/2023 gick han som till Coventry Blaze i brittiska Elite Ice Hockey League.

Klubbkarriär

Källor 

Män
Födda 1991
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i AIK Ishockey
Idrottare från Norrköping
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Borås HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i HC Vita Hästen